

Izlučna natjecanja 

''Vidi: Košarka na OI 2008.

Glavni turnir

Skupina A

Skupina B

Tijek natjecanja nakon skupina

Četvrtfinale 

20. kolovoza, 2008.

Polufinale 

22. kolovoza, 2008.

Utakmica za broncu
24. kolovoza

Utakmica za zlato
24. kolovoza

Športovi na OI 2008.
Košarka na Olimpijskim igrama
Košarka u Kini